Антагонисты пиримидинов — это группа цитостатических противоопухолевых химиотерапевтических лекарственных препаратов, действие которых на злокачественные клетки основано на ингибировании внутриклеточного метаболизма пиримидиновых нуклеотидных оснований и, как следствие, ингибировании биосинтеза новой ДНК и невозможностью для клетки поделиться, осуществить митоз. В свою очередь, клетка, потерявшая способность к делению, запускает механизм апоптоза (программируемой клеточной смерти). На макроуровне это приводит к некрозу злокачественной опухоли и ремиссии онкологического заболевания.

Примеры 

 Азацитидин 
 Капецитабин
 Кармофур 
 Цитарабин
 Децитабин
 Флоксуридин 
 5-Фторурацил
 Гемцитабин
 Тегафур
 Тегафур-урацил
 Тегафур/гимерацил/отерацил

Антагонисты пиримидинов